Карусель:
 Карусель — аттракцион, представляющий собой вращающуюся платформу.
 Карусель — механизм, перемещающий предметы по горизонтальной замкнутой траектории.
 Багажная карусель — транспортёр для выдачи багажа в аэропортах.
 Карусель — жаргонное название вида нарушения на выборах, проводящихся путём тайного голосования.
 Карусель — тактика конных лучников.
 Карусель — забытый светский ритуал пришедший в XVII веке на смену рыцарским турнирам.

В культуре:
 «Карусель» — пьеса Артура Шницлера (1900);
 «Карусель» — мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна;
 «Карусель» — петербургский квартет русских народных инструментов;
 «Карусель» — роман Юза Алешковского;
 «Карусель» («Мальвы») — советский музыкальный ансамбль под управлением Юрия Денисова.
 «Карусель» — песня из репертуара Любови Успенской.

Название фильма:
 «Карусель» — фильм США 1923 года;
 «Карусель» — французский фильм 1950 года;
  — венгерский фильм 1955 года;
 «Карусель» — американский фильм 1956 года;
 «Карусель» — фильм СССР 1962 года;
 «Карусель» — франко-итальянский фильм 1964 года;
 «Карусель» — венгерский фильм 1967 года;
 «Карусель» — советский фильм 1970 года;
 «Карусель» — советский фильм 1983 года;
 «Карусель» — испанский фильм 2004 года;
 «Карусель» — российский телесериал 2004 года;
 «Карусель» — детский мексиканский телесериал 1989 года.
 «Карусель» — детский бразильский телесериал 2012 года.
в мультипликации:
 «Весёлая карусель» — серия советских мультипликационных сборников, обычно состоявших из трёх мультфильмов.

в играх:
 «Заколдованная карусель» () — компьютерная квест-игра 2003 года.
 «Карусель» — одно из названий в России футбольного финта «марсельская рулетка»
Прочие названия:
 «Карусель» — российская сеть гипермаркетов;
 «Карусель Боско-спорт» — российская софтбольная команда.
 «Карусель» — российский телеканал.
 «Karuzela» (польск. «Карусель») — польский юмористический журнал.

См. также 
 Карусельный станок
 Каррузель (значения)

Примечания